Печ може да се отнася за:

 Печ, град в Унгария;
 Печ, град в Косово.